Петер Ломан (; ,  — , ) — немецкий редактор и драматург.

Сын торговца, с 16 лет работал в книготорговом деле, стажировался в издательстве Карла Бедекера в Эссене. В 1856—1897 гг. работал редактором в Лейпциге в издательстве Иоганна Якоба Вебера, занимаясь в том числе выпуском газеты «Illustrierte Zeitung», а с 1859 г. ассистируя Францу Бренделю в работе над «Новой музыкальной газетой».

Уже в 1855 году выпустил в Ганновере два тома исторических драм, за которыми последовал ещё ряд сочинений в этом жанре, частично предназначенных для переработки в оперу. Свой опыт в этой области обобщил в работе «О драматической поэме с музыкой» (; 1861), к третьему изданию переработанной и получившей название «Идеал оперы» (; 1886).

Примечания

Ссылки 
 Peter Lohmann // Das Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren, 1750 bis 1950

Драматурги Германии
Редакторы Германии